Tuuli est un terme pouvant désigner:

Tuuli, composé d’épopées héroïques et patrimoine culturel immatériel mongol
, prénom féminin estonien et finnois
, aéroglisseur de la marine finlandaise
, avion d'entraînement des Forces aériennes finlandaises

Voir aussi